Ariane et Barbe-Bleue steht für:

 Ariane et Barbe-Bleue (Schauspiel), Schauspiel von Maurice Maeterlinck (1901)
 Ariane et Barbe-Bleue (Oper), Oper von Paul Dukas (1907) nach dem Schauspiel von Maurice Maeterlinck (1901)